Endurance kan avse:

 Endurance (krater) – en karter på Mars, se Lista över kratrar på Mars: A-L
 Endurance (motorsport) – långa motortävlingar
 Blancpain Endurance Series – en europeisk racingserie för GT-bilar
 FIA World Endurance Championship – ett bilsportsmästerskap för tillverkare och förare inom sportvagnsracing
 Endurance Motor Company – en brittisk biltillverkare

Media
Endurance: Shackleton's Incredible Voyage – en bok från 1959 av Alfred Lansing om Endurance-expeditionen
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition – en dokumentärfilm om Endurance-expeditionen
Endurance (film) – en film från 1999 regisserad av Leslie Woodhead och Bud Greenspan
 Jacques Jams Vol 1: Endurance – ett mixtape av bandet Chester French

Fartyg
Endurance (fartyg) – polarfararen Ernest Henry Shackletons fartyg
 Endurance 35 – en ferrocementsegelbåt 
Endurance-klass – en klass av landstigningsfartyg i singaporianska flottan

Se även
 Endurance Glacier – flera
 Endurantism – en metafysisk teori om identitet över tid som ofta ställs i motsatsförhållande i den filosofiska debatten till perdurantism
 Enduro – en motorsport där motorcyklar körs på banor i svår terräng